Также: Национальное богатство

Это список государств учитывающий благосостояние совершеннолетнего населения, публикуемый ежегодно Credit Suisse в издании Global Wealth Databook. Он включает как финансовые так и не-финансовые активы. Далее, в таблицах указаны среднее значение и медиана благосостояния совершеннолетних жителей стран.

Список стран по среднему значению и медиане благосостояния совершеннолетнего населения (в долларах США) 
Каждой осенью, Credit Suisse S.A. публикует Global Wealth Report Databook, содержащий статистические данные используемые для расчёта чистого благосостояния стран. На эти данные влияют: цены на недвижимость, цены на рынке акций, курс обмена, долги и обязательства, процент взрослого населения, кадровая служба, природные ресурсы, капитал и технологические достижения, которые могут создавать новые активы или, в дальнейшем, обесценивать имеющиеся. В периоды роста рынков акций, относительные национальное благосостояние и благосостояние трудящихся в странах, в которых население имеет больший доступ к этим рынкам, такие как США и Великобритания, имеет тенденцию возрастать. Но в периоды стагнации на рынке акций, относительное благосостояние растёт в странах в которых население больше инвестирует в недвижимость и долговые расписки, таких как Франция и Италия. В случае расчёта на единицу населения (включая несовершеннолетних), значение относительного благосостояния было бы выше у стран с более старым населением, таких как Германия и Италия.

Существует разница между показателями медиана и среднее значение. Медиана благосостояния это значение находящееся посредине распределения благосостояния, таким образом делящее взрослое население на две равные группы: благосостояние одной половины взрослого населения меньше значения медианы, а благосостояние второй половины, соответственно, больше. Среднее значение, в свою очередь, это величина полученная путём деления общего суммарного благосостояния нации на число совершеннолетних граждан. В странах, где благосостояние сконцентрировано в руках узкого круга лиц, среднее значение может быть значительно выше значения медианы (например в США и Швеция). Для того, чтобы отсортировать список по среднему значению, кликните на заголовок столбика среднего значения.

Таблицы 
 Примечание: Значения для многонациональных областей основаны только на странах включенных в последующий список.

 Примечание: Строки пронумерованы. Для сортировки, кликните на заголовке требуемого столбца.''

Примечания

Ссылки 
 Where is the Wealth of Nations , World Bank 2006

Доходы населения по странам
Богатство
Макроэкономика
Экономические показатели